Hintzmann ist der Familienname folgender Personen:

Ernst Hintzmann senior (1853–1913), deutscher Politiker
Ernst Hintzmann (1880–1951), deutscher Militär
Peter Hintzmann (1936–1998), deutscher Diplomat; Botschafter der DDR in Norwegen und in Island

 Siehe auch
 Hinzmann